Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 1998–1999. Het was het zesde opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Op 27 augustus 1998 werd Ruud Gullit door de clubleiding aangesteld als opvolger van trainer-coach Kenny Dalglish. De Schot betaalde de tol voor het feit dat Newcastle slechts twee punten haalde uit de eerste twee wedstrijden. Na de 0-0 tegen het gepromoveerde Charlton Athletic in de eerste speelronde werd Dalglish al uitgefloten door het eigen publiek.

Gullit was in februari op non-actief gestel bij Chelsea en daarna onder meer benaderd om bondscoach van Nigeria of Zuid-Afrika te worden. Op de beurs stegen de clubaandelen tien procent in waarde, toen de geruchten toenamen dat de Nederlander bij Newcastle aan de slag zou gaan. Honderden supporters wachtten voor de poorten van St. James' Park. Voorzitter Freddy Shepherd maakte aan het eind van de dag aan alle onzekerheid een einde. "We denken met Ruud de ideale opvolger van Kenny in huis te halen. Hij kan verder bouwen aan de club."

Gullit debuteerde in de thuiswedstrijd tegen Liverpool, die Newcastle met 4-1 verloor, onder meer door drie treffers van Michael Owen. Niet veel later werd de club in de eerste ronde van de strijd om de Europacup II uitgeschakeld door Partizan Belgrado. Gullit kwam met diverse spelers in aanvaring. De in de zomer gehaalde spits Stéphane Guivarc'h uit Frankrijk hekelde Gullit later openlijk in de pers. "Een toerist", noemde hij hem desgevraagd enkele jaren later. "Hij liet alleen op woensdag en op de dag van de wedstrijd zijn gezicht zien. De rest van de week zat-ie thuis bij zijn vrouw in Nederland. Ik heb nooit een coach meegemaakt die zo weinig respect toonde."

Na de 3-0 nederlaag tegen Arsenal op 4 oktober gaf Gullit blijk van zijn onvrede. "Ik heb nieuwe spelers nodig", zei hij, "en wel onmiddellijk. Ik klop dagelijks aan bij het bestuur en nu wil ik een positief antwoord." Het bestuur negeerde die wens bij gebrek aan financiële middelen. Daarop besloot Gullit zelf geld binnen te halen. Hij zette internationals David Batty, Rob Lee en Warren Barton in de etalage, evenals Guivarc'h, die in de zomer door Dalglish voor tien miljoen was gekocht van AJ Auxerre. Gullit kwam ook in conflict met steraanvaller Alan Shearer.

Newcastle eindigde uiteindelijk op de dertiende plaats in de eindrangschikking, net als vorig seizoen. De club wist opnieuw de finale van de strijd om de FA Cup te halen, maar daarin werd opnieuw verloren. Na Arsenal was ditmaal Manchester United met 2-0 te sterk.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 1998/99 en, voor het tweede jaar op rij, op de dertiende plaats eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Europacup II

Wedstrijden

Statistieken

1999
Newcastle United FC